Lars Lundkvist kan syfta på bland andra:

 Lars Lundkvist (1928–2012), svensk poet
 Lars Lundkvist (fotbollsspelare) (född 1957), dansk fotbollsspelare och -tränare